Anchor Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anchor Lake (Michigan)
 Anchor Lake (Minnesota)
 Anchor Lake (Beaverhead County, Montana)
 Anchor Lake (Carbon County, Montana)
 Anchor Lake (Utah)